Wadjik, een platte ruitvormige koek van kleefrijst, kokosmelk en palmsuiker 
 Wajik (Lamongan, Oost Java), een bestuurslaag in het regentschap Lamongan van de provincie Oost-Java, Indonesië